Shamrani ist der Familienname folgender Personen:

 Hamdan al-Shamrani (* 1996), saudi-arabischer Fußballspieler
 Nasser al-Shamrani (* 1983), saudi-arabischer Fußballspieler